Província de Lampang, província de Tailàndia
 Lampang (ciutat), ciutat de Tailàndia, capital de la província de Lampang
 Principat de Lampang